Чемпионат России по конькобежному спорту в спринтерском многоборье — ежегодное соревнование по конькобежному спорту, проводящееся с 1992 года.

Призёры

Мужчины

Женщины

Примечания

Ссылки 
 SpeedSkatingNews .info
 Сайт Speedskating Results.com
 Павел Кулижников и Ангелина Голикова - чемпионы России в спринтерском многоборье
 Алексей Есин и Надежда Асеева – чемпионы России в спринтерском многоборье

Чемпионаты России по конькобежному спорту
Национальные чемпионаты по конькобежному спорту